Velika nagrada Japonske 2004 je bila sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 10. oktobra 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:33,542
|align="center"| —
|-
! 2
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:34,032
| +0,490
|-
! 3
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:34,571
| +1,029
|-
! 4
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:34,897
| +1,355
|-
! 5
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:35,157
| +1,615
|-
! 6
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:35,213
| +1,671
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:36,136
| +2,594
|-
! 8
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:36,156
| +2,614
|-
! 9
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 1:36,274
| +2,732
|-
! 10
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:36,420
| +2,878
|-
! 11
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:36,663
| +3,458
|-
! 12
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:36,820
| +3,278
|-
! 13
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:37,653
| +4,111
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:38,258
| +4,716
|-
! 15
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:38,637
| +5,458
|-
! 16
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:41,953
| +8,411
|-
! 17
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 1:43,533
| +9,991
|-
! 18
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:48,069
| +14,527
|-
! 19
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| brez časa
|-
! 20
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:24:26,985
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 53
| + 14,098 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 53
| + 19,662 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 53
| + 31,781 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 53
| + 37,767 s
| 11
| 4
|-
! 6
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 39,362 s
| 12
| 3
|-
! 7
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 53
| + 55,347 s
| 13
| 2
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 53
| + 56,276 s
| 7
| 1
|-
! 9
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:29,656
| 19
|  
|-
! 10
| 7
|  Jacques Villeneuve
| Renault
| 52
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 11
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 52
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 12
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 13
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 14
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 51
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 15
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 51
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 16
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 50
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 41
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 38
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 38
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 20
| Pregrevanje
| 3
|  
|}

Opombe
Kvalifikacije so potekale v nedeljo zjutraj, zaradi neprimernih vremenskih razmer v soboto. 

Formula 1 sezona 2004
2004